A Fanboy és Chum Chum (eredeti cím: Fanboy and Chum Chum) 2009-ben készült amerikai animációs sorozat, ami két "szuperhős" gyerekről szól.

Főszereplők 
 Fanboy - Pál Tamás
 Chum Chum - Seszták Szabolcs
 Kyle Bloodworth-Thomason - Markovics Tamás

Premierek

Epizódok

Évados áttekintés

Első évad 

2009-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai
2014-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok